Zhang Wen (Dinastia Han) (張溫), polític de la Dinastia Han
 Zhang Wen (Wu Oriental) (張溫), nom estilitzat Huishu (惠恕), ministre de Wu Oriental durant el període dels Tres Regnes